Ekelund ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Ekelund (1894–1983), schwedischer Leichtathlet
 Eva Kuhlefelt-Ekelund (1892–1984), finnische Architektin
 Frans Ekelund (1882–1965), schwedischer Architekt
 Hilding Ekelund (1893–1984), finnischer Architekt
 Irene Ekelund (* 1997), schwedische Leichtathletin
 Karin Ekelund (1913–1976), schwedische Schauspielerin
 Mim Ekelund (1902–1982), schwedische Schauspielerin
 Ole Magnus Ekelund (* 1980), norwegischer Handballspieler
 Peter Ekelund (* 1971), schwedischer Eishockeyspieler
 Robert Ekelund (* 1940), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ronnie Ekelund (* 1972), dänischer Fußballspieler
 Torbjørn Ekelund (* 1971), norwegischer Journalist und Autor
 Vilhelm Ekelund (1880–1949), schwedischer Dichter

Siehe auch:

 Eklund